Это список знаменосцев, которые представляли Грузию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Грузия на Олимпийских играх